San José del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José del Río, delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 San José del Río, Zacatecas, Fresnillo, 
 San José del Río, Chiapas, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar